«Старик» — название фильмов:
 Старик (фильм, 1969)
 Старик (фильм, 1997)
 Старик (фильм, 2012) — фильм казахского режиссёра Ермека Турсунова, оригинальное название — «Шал».

 Мой старик — польский психологический фильм режиссёра Януша Насфетера 1962 года.
  — американский комедийно-драматический фильм 1971 года.